Miejscowości w Polsce
 Baranowizna – wieś w województwie łódzkim, w powiecie kutnowskim, w gminie Bedlno
 Baranowizna – przysiółek wsi Choroń położony w województwie śląskim, w powiecie myszkowskim, w gminie Poraj
 Baranowizna – przysiółek wsi Huta w województwie lubelskim, w powiecie krasnostawskim, w gminie Żółkiewka